De Barthelemy o De Barthélemy possono riferirsi a:
 Anatole de Barthélemy (1821-1904) – numismatico e archeologo francese
 François de Barthélemy (1747-1830) – diplomatico francese